Llibre de Meravelles es pot referir a les obres següents:
 Llibre de meravelles (Llull) de Ramon Llull
 Llibre de meravelles (Estellés) de Vicent Andrés Estellés